Chalybeate Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chalybeate Mountain (Calhoun County, Alabama)	
 Chalybeate Mountain (Talladega County, Alabama)	
 Chalybeate Mountain (Montgomery County, Arkansas)	
 Chalybeate Mountain (Scott County, Arkansas)